România Mare se poate referi la:

 România Mare, denumirea Regatului României după Marea Unire din 1918
 Revista România Mare, foaia voluntarilor români din Austro-Ungaria
 Partidul România Mare, partid român extremist
 România Mare (revistă), oficiosul partidului PRM